Karl Schneck ist der Name folgender Personen:
* Karl Schneck (Feuerwehrmann) (1846–1926), österreichischer Feuerwehrpionier und Turnlehrer
 Karl Schneck (Politiker) (1886–1943), deutscher Politiker (KPD)